Hierba del colesterol puede referirse a:
El nombre común de la planta Ballota hirsuta.
El nombre común de la planta Marrubium vulgare.